Anton Bayr ist der Name folgender Personen:

*Anton Bayr (Orgelbauer) (1716–1792?), deutscher Orgelbauer
Anton Bayr (Politiker) (1927–2020), österreichischer Politiker (ÖVP)